Anastasija Pozdnjakova – tuffatrice russa
 Irina Pozdnjakova – ex nuotatrice sovietica
 Sofija Pozdnjakova – schermitrice russa